Die Basketball-Asienmeisterschaft 1981 (offiziell: FIBA Asia Championship for Men 1981) war die 11. Auflage dieses Turniers und fand vom 12. November 1981 bis 20. November 1981 in Kalkutta, Indien statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert. An diesem Turnier nahmen 12 Mannschaften teil. Die beste Mannschaft qualifizierte sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1982.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in drei Gruppen mit vier Mannschaften ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Finalrunde 
Die beiden Besten der Gruppen A bis C spielten in der Finalrunde um die Plätze 1–6, die Dritt- und  Viertplatzierten um die Plätze 7–12. Die Ergebnisse der Spiele der Mannschaften, die in der Vorrunde gegeneinander gespielt haben, wurden in die Wertung der Finalrunde übernommen.

Plätze 1–6

Plätze 7–12

Endstände 

Die chinesische Nationalmannschaft qualifizierte sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1982.

Weblinks  
 Daten auf archiv.fiba.com (englisch)

1981
Basketballveranstaltung 1981
Asienmeisterschaft 1981
Sportveranstaltung in Kalkutta